Екатери́на Григо́рьева:
 Григорьева, Екатерина Васильевна (род. 1974) — российская бегунья, спринтер.
 Григорьева, Екатерина Евгеньевна (урождённая Шиллинг; 1928—2010) — советская и российская художница, член-корреспондент РАХ.
 Григорьева, Екатерина Ивановна (1940—2003) — советская и российская художница, заслуженный художник Российской Федерации, академик Петровской академии наук и искусств.
 Григорьева, Екатерина Сергеевна (род. 1989) — российская модель.